Contea di Daviess o Daviess County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Daviess (Indiana)
 Contea di Daviess (Kentucky)
 Contea di Daviess (Missouri)